Васьківський Богдан Михайлович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Васьківський Михайло Іванович — заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, доктор технічних наук, полковник Збройних сил України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Васьківський Сергій Миколайович — майор Збройних сил України, миротворець, учасник російсько-української війни.

Див. також 

 Васьковський

Примітки